El término Batalla de las Ardenas puede hacer referencia a:

 La Batalla de las Ardenas (1914), durante la Primera Guerra Mundial.
 La Batalla de las Ardenas, durante la Segunda Guerra Mundial.
 La batalla de las Ardenas,  película de 1965 dirigida por Ken Annakin.